Jean Rousseau (1644-1699), gambiste et théoricien de la musique français ;
 Jean Rousseau (1738-1813), homme politique français ;
 Jean Rousseau (1829-1891), homme de lettres, critique et historien d'art, haut-fonctionnaire belge ;
 Jean Rousseau (1943-), homme politique français ;
 Jean Rousseau (1955-), président d'Emmaüs International et d'Emmaüs France ;
 Jean Rousseau (1961-), homme politique canadien.